Patrick Deneen může být:

 Patrick Deneen (lyžař) (* 1987) – lyžař ve Spojených státech amerických
 Patrick Deneen (politolog) (* 1964) – politolog ve Spojených státech amerických